Ezen a lapon a sorszámmal rendelkező kisbolygók listájának egy részlete található.

1–100. • 101–200. • 201–300. • 301–400. • 401–500.

Források
 

be-x-old:Сьпіс астэроідаў (1—100)

A Naprendszer kisbolygóinak listája

en:List of minor planets/1–100
als:Liste der Asteroiden – Hauptgürtel 1–100
an:Lista d'asteroides/1–100
ast:Llista d'asteroides/1–100
be:Спіс астэроідаў (1—100)
ca:Llista d'asteroides/1–100
cs:Seznam planetek 1-250
es:Anexo:Asteroides (1)–(100)
fy:List fan planetoïden 1-100
hy:Աստերոիդների ցանկ (1-100)
id:Daftar planet minor/1–100
ko:소행성 목록 1~100
mk:Список на астероиди/1–100
nl:Lijst van planetoïden 1-100
no:Liste over nummererte småplaneter/1–100
ro:Lista planetelor minore/1–100
ru:Список астероидов (1—100)
sk:Zoznam planétok 1 – 250
sl:Seznam asteroidov (1-250)
tl:Talaan ng mga planetang hindi pangunahin/1–100
uk:Список астероїдів (1—100)
vi:Danh sách các tiểu hành tinh/1–100
zh:小行星列表/1-100